Rönkä ist der Familienname folgender Personen:
 Matti Rönkä (' 1959), finnischer Journalist und Kriminalschriftsteller
 Artturi Rönkä (* 1990), finnischer Jazzmusiker und Komponist